Пату:
 Пату (Бразилия) — муниципалитет в Бразилии.
 Пату (Италия) — коммуна в Италии.
 Пату (боевая палица) — полинезийское оружие.
 Пату (мини-футбольный клуб) — из города Пату-Бранку, штат Парана, Бразилия.